«Красный Курган» — название газеты «Новый мир» в 1920—1959 годах.

Красный Курган — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Курган — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Красный Курган — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Красный Курган — посёлок в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Красный Курган — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Красный Курган — посёлок в Ольховатском районе Воронежской области.
 Красный Курган — село в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии.
 Красный Курган — хутор в Анапском районе Краснодарского края.
 Красный Курган — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 Красный Курган — посёлок в Жердевском районе Тамбовской области.